— японский режиссер аниме.

Список работ 

 Kannazuki no Miko (TV, 2004)
 Shattered Angels (TV, 2007)
 Heaven's Lost Property the Movie: The Angeloid of Clockwork (Фильм, 2011)
 High School DxD (TV, 2012)
 High School DxD New (TV, 2013)
 Daimidaler: Prince vs Penguin Empire (TV, 2014)
 Bladedance of Elementalers (TV, 2014)
 High School DxD BorN (TV, 2015)
 Zutto Mae Kara Suki Deshita: Kokuhaku Jikkō Iinkai (Фильм, 2016)
 Suki ni Naru Sono Shunkan o (Фильм, 2016)
 Senran Kagura Shinovi Master -Tokyo Yōma-hen- (TV, 2018)

Ссылки 

 
Википедия:Биографии современников
Мультипликаторы Японии